Мюнхенская конференция по безопасности (, ) — ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене (Германия) с февраля 1963 года, на которой политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности проводят переговоры вне дипломатических и протокольных требований. Главной целью конференции является обсуждение актуальных вопросов внешней политики, политики безопасности и обороны. Это самая большая в мире конференция по такого рода вопросам. Ранее она называлась Конференцией по военным вопросам () и Мюнхенская конференция по политике безопасности. Конференция проводится в отеле Байришер Хоф (нем. Hotel Bayerischer Hof). Организатором является Фонд Мюнхенской конференции по безопасности (некоммерческая организация) (нем. die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH).

Основатель и руководитель до 1998 года — немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 1999 года эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. С 2009 года руководство взял на себя Вольфганг Ишингер, а в 2022 году - Кристоф Хойсген.

Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

Список конференций

43-ая конференция 
Выступление президента России Владимира Путина на 43-й мюнхенской конференции в 2007 году, получившее название Мюнхенская речь, вызвало большой резонанс в обществе и некоторыми политологами было названо началом новой холодной войны.

51-я конференция 
51-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 6 по 8 февраля 2015 года. В дискуссиях приняли участие Ангела Меркель, Джо Байден, Джон Маккейн, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Лайен, Сергей Лавров.

52-я конференция 

52-я конференция прошла с 12 по 14 февраля 2016 года.
 Состав участников
Приняли участие дипломатические представители и руководители ЕС, стран Залива, НАТО, России и других стран. Председатель — Вольфганг Ишингер
 Повестка дня
Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с прекращением конфликта в Сирии<
  
С докладами и обращениями выступили: министры обороны Германии — Урсула фон дер Ляйен и Франции — Жан-Ив Ле Дриан; король Иордании Абдалла II ибн Хусейн; главы государств Афганистана, Ирака, Ирана; министр иностранных дел Саудовской Аравии; министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер; генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг; Государственный секретарь США Джон Керри; Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан; Фату Бенсуда — главный прокурор Международного уголовного суда.

Кроме докладов, состоялись обсуждения с участием глав государств и ведущих политиков многих стран мира.
Совместное заявление
По результатам встречи участники совещания опубликовали совместное заявление от 12 февраля 2016, в котором, в частности, говорится:
… на этой неделе будет открыт гуманитарный доступ в осаждённые районы и что целевая группа МГПС («Международной группы поддержки Сирии», ISSG — прим. Википедии) в течение одной недели определит условия прекращения боевых действий по всей стране.

53-я конференция

56-я конференция 
56-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля 2020 года. Среди примерно 450 участников были президенты государств, известные политики, послы, высокопоставленные военные, эксперты по безопасности, представители международных организаций, науки и бизнеса из стран-членов НАТО и Европейского Союза, а также из других стран, таких как Россия, Китайская Народная Республика, Япония и Индия. Конференция 2020 года проходила под лозунгом «Беззападность» (англ. Westlessness) — «широко распространенное чувство тревоги и волнения перед лицом растущей неопределенности будущего и судьбы Запада», — о чем был представлен обширный доклад. 15 февраля 2020 на «полях» конференции Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) и форум «Примаковские чтения» второй год подряд провели международный круглый стол «Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав» (Russian Foreign Policy Choices in the New Era of Great Power Competition).

57-я конференция 
Из-за пандемии COVID-19 57-я Мюнхенская конференция по безопасности состоялась 19 февраля 2021 года в онлайн режиме. Конференция проходила с участием Ангелы Меркель, Антониу Гутерриша, Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Здесь в своем первом обращении к международной аудитории президент США провозгласил: "Америка вернулась", сигнализируя о том, что трансатлантические отношения снова являются приоритетом внешней политики США.

58-я конференция 
58-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года в отеле Байришер Хоф (нем. Hotel Bayerischer Hof). В связи с пандемией COVID-19 конференция проходила в условиях соблюдения строгих санитарно-гигиенических норм. Кроме всего прочего, количество участников было значительно сокращено. Среди присутствовавших были Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Антониу Гутерриш и Урсула фон дер Ляен. За несколько дней до начала российского вторжения в Украину на конференции шли дискуссии о возможном начале вооруженной агрессии со стороны России. Кроме того, происходило множество мероприятий, которые освещали различные региональные конфликты и, среди прочего, касались сфер безопасности человека; рассматривались такие темы как глобальное здравоохранение, отсутствие продовольственной безопасности и гендерная перспектива в политике безопасности. В конце мероприятия Вольфганг Ишингер передал председательство на Мюнхенской конференции по безопасности своему преемнику, послу Кристофу Хойсгену.

59-я конференция 

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2023) проходила с 17 по 19 февраля 2023 года в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

В центре обсуждения находился продолжающейся русско-украинский кофликт. Несмотря на это Владимир Путин не был приглашен и не присутствовал на конференции. По общему мнению, причина напряженности и раскола в мире состоит в том, что Запад столкнулся с конфронтацией с Китаем и безразличным глобальным Югом.

История и цель 
В 1963 году Эвальд-Генрих фон Кляйст-Шменцин инициировал международное военное собрание. Борец движения сопротивления из округа Штауффенберг работал над предотвращением будущих военных конфликтов, таких как Вторая мировая война. Участниками этого собрания было около 60 человек, включая Гельмута Шмидта и Генри Киссинджера.

Фон Кляйст возглавлял конференцию до 1997 года. Его преемником стал государственный служащий и бизнесмен Гельмут Коль Горст Тельчик, занимавший должность главы с 1999 по 2008 год. Под руководством Тельчика на конференцию по безопасности с 1999 г. начали приглашать представителей политики, бизнеса и военных из Центральной и Восточной Европы, а также из Индии, Японии и Китайской Народной Республики. С 2009 года конференцию возглавляет бывший дипломат Вольфганг Ишингер. С этого времени участниками конференции являются представители всего мира. В 2011 году Ишингер основал Фонд Мюнхенской конференции по безопасности, управляющим директором и председателем правления которого он был, пока Кристоф Хойсген не занял эту должность в феврале 2022 года.

Общая информация о конференции 
(См. также: Список Мюнхенских конференций по безопасности)

Мюнхенская конференция по безопасности является частной организацией, а не мероприятием, организованной правительством. Конференция служит платформой для дискуссий и обсуждений вопросов безопасности между участниками. В ходе конференции также организуются другие встречи. Более 100 параллельных мероприятий проводятся совместно с неправительственными организациями, в частности, такими как Трансперенси Интернешнл (англ. Transparency International), Гринпис (англ. Greenpeace) или Международная амнистия (англ. Amnesty International).

На Мюнхенской конференции по безопасности не принимаются межправительственные резолюции, имеющие обязательную силу, и не публикуются заключительные коммюнике. В 2011 г. во время Мюнхенской конференции по безопасности состоялся обмен ратификационными грамотами о ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СHO-3) (англ. Strategic Arms Reduction Treaty, New START), который был подписан между США и Россией.

В преддверии конференции ежегодно, начиная с 2015 года, публикуется Мюнхенский отчет о безопасности (англ. Munich Security Report), который служит основой для обсуждения тенденций безопасности на Мюнхенской конференции по безопасности.

Университет Пенсильвании в пятый раз признал Мюнхенскую конференцию по безопасности 2021 года лучшей в мире конференцией аналитических центров.

Кроме самой конференции по безопасности, в течение года проходят другие мероприятия по разным темам, таким как энергетика или кибербезопасность.

Другие события 
Помимо главной конференции в феврале, Мюнхенская конференция по безопасности организует множество других мероприятий.

Мюнхенские встречи лидеров

С 2009 года в разных столицах мира проходят одна или две Мюнхенские встречи лидеров. Ограниченная группа участников обсуждает текущие вызовы внешней политики и политики с особым акцентом на конкретном региональном контексте. Эти встречи ранее назывались «встречи основной группы».

Мюнхенские стратегические отступления

Выбрана группа из 30-50 экспертов, лидеров и мыслителей, которые собираются вместе в частной, непубличной обстановке, чтобы разработать рекомендации по самым актуальным проблемам политики безопасности.

Круглые столы

Регулярные круглые столы с разным количеством участников проходят как в рамках международных встреч и мероприятий, так и как отдельные мероприятия. Некоторые круглые столы проводят в форме саммита, или как отдельные беседы в виртуальной форме. В ходе таких мероприятий обсуждаются различные вопросы, которые варьируются от европейской оборонной политики до кибербезопасности и безопасности человека.

Награды 
 Премия Эвальда фон Клейста
С 2009 года премия Эвальда фон Клейста присуждается людям, внесшим особый вклад в «дело мира и разрешения конфликтов». Лауреаты получают медаль с надписью «Мир через диалог». С 2005 по 2008 годы премия вручалась под таким названием. Последними лауреатами премии были Джон Маккейн (2018), Алексис Ципрас и Зоран Заев (2019), ООН (2020), Ангела Меркель (2021) и Йенс Столтенберг (2022).

Премия Джона Маккейна 

С 2019 года на Мюнхенской конференции по безопасности награждается до двух человек, подготовивших диссертации, посвященные трансатлантическим отношениям. Награда вручается в память о Джоне Маккейне совместно с партнерами Высшей школой политики Мюнхенского технического университета, Институтом политических исследований имени брата и сестры Шоллей Мюнхенского университета, Университетом федеральных вооруженных сил и Институтом управления имени Джона Маккейна. Награда включает участие в событиях Мюнхенской конференции по безопасности и денежный приз в размере 20 000 евро..

Мюнхенские молодые лидеры 
Мюнхенская программа молодых лидеров работает в сотрудничестве с Körber Foundation с 2009 года. Ежегодно 25 молодых представителей правительственных институтов, парламентов, аналитических центров, медиа и компаний из Германии, стран-членов НАТО и стран-партнеров, а также стран Азии и Ближнего Востока избираются в качестве Мюнхенских молодых лидеров. Кроме индивидуальной программы, они принимают участие в заседаниях Мюнхенской конференции по безопасности. Это привлекает новое поколение лиц, принимающих решения, в среду конференции. Повестка дня и списки участников и спикеров мероприятий опубликованы в Интернете.

Примечания 
Примечания

Сноски

Ссылки 
 Мюнхенская конференция по безопасности 2023 — официальный сайт 59-й Конференции.

Международные конференции